Глама има више значења:
, брдо у општини Гњилане, северно од Гњилана
ФК Глама, фудбалски клуб из Коретишта, општина Гњилане, Косово и Метохија, Србија
или:
Горња Глама, насеље у општини Бела Паланка, Србија
Доња Глама, насеље у општини Бела Паланка, Србија

Референце